Памбак () — вірменський топонім:

 Памбак — річка на півночі Вірменії, приотока річки Дебед
 Памбак — село у марзі (області) Ґегаркунік
 Памбак — село у марзі Лорі
 Памбак — стара назва села Сіпан у марзі Арагацотн